Z18, Z 18 oder Z-18 steht für:
 BMW Z18, deutsches Konzeptfahrzeug (1995), siehe Konzeptfahrzeuge von BMW
 Panhard Dyna Z18, Pkw-Modell von Panhard, siehe Panhard Dyna Z
 Zbrojovka Z 18, tschechoslowakischer Pkw von Zbrojovka Brno
 NSWGR-Klasse Z18, australische Dampflokomotiven (1882) der Achsfolge Cn der New South Wales Government Railways
 Z 18 Hans Lüdemann, Zerstörer der deutschen Kriegsmarine
 Changhe Z-18, chinesischer Transporthubschrauber

Z18